Mytilopsis domininguensis är en musselart som beskrevs av Recluz 1852. Mytilopsis domininguensis ingår i släktet Mytilopsis och familjen Dreissenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
domininguensis